Bear Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Lakes (Colorado)
 Bear Lakes (Gallatin County, Montana)
 Bear Lakes (Lincoln County, Montana)
 Bear Lakes (Pennsylvania)
 Bear Lakes (Washington)

Siehe auch:
 Bear Lake